Pnoepyga formosana  — вид воробьиных птиц семейства бесхвостковых. Эндемик острова Тайвань, обитает в высокогорьях. Долгое время рассматривался как подвид большой бесхвостой тимелии (Pnoepyga albiventer).

Небольшая птица длиной до 9 см. Окраска оперения коричнево-оливковая, на груди рябой чешуйчатый узор. Хвост очень короткий, почти незаметный.

Примечания 

Бесхвостые тимелии
Животные, описанные в 1909 году
Эндемики Тайваня
Птицы Юго-Восточной Азии